Grošák může být:

grošovaný kůň
Grošák (film), americký filmový western z roku 1966
Grošák (pivo), značka českého piva z minipivovaru ve Vojkovicích

Podobný název
Grošáci, pražská countryová hudební skupina